Az 542-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Törtel, községháza között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2441-es járat 2016. december 11-étől 540-es, 541-es és 542-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között nincsen feltüntetve az azonos útvonalon közlekedő 537-es, 540-es és 541-es busz.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||16
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||15
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||14
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Béke tér||13
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, kórház||12
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Bede||11
|align=left|
|-
|6|| ||10
|
|-
|7|| Cegléd, Dózsa György laktanya||9
|
|-
|8|| Fertályos kaszálók||8
|
|-
|9|| Ceglédi kiserdő||7
|
|-
|10|| Nyilas||6
|
|-
|11|| Patonai tanya||5
|
|-
|12|| Besnyő||4
|
|-
|13|| Törtel, benzinkút bejárati út||3
|
|-
|14|| Törtel, Kőrösi út||2
|
|-
|15|| Törtel, orvosi rendelő||∫
|align=left|
|-
|∫|| Törtel, tetétleni elágazás||1
|align=left|
|-
|16|| Törtel, községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak